Кубок Угорщини з футболу 2020–2021 — 81-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул здобув Уйпешт.

Календар

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 лютого 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 лютого 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 лютого 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 березня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 березня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 квітня 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Угорщини на soccerway

2020—2021
Угорщина
Угорщина
2020 в угорському спорті
2021 в угорському спорті